Pstrina (bulgariska: Пъстрина) är en bergskedja i Bulgarien.   Den ligger i regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Pstrina består till största delen av jordbruksmark. Runt Pstrina är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Montana (region)
Berg i Bulgarien 200 meter över havet eller högre